Kazimierz Wojciech Dobrowolski (1894–1987) – socjolog i etnolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek PAN
 Kazimierz Albin Dobrowolski (1931–2002) – biolog, profesor i rektor Uniwersytetu Warszawskiego
 Kazimierz Dobrowolski (1884–1957) – działacz socjalistyczny
 Kazimierz Dobrowolski (1901-1972) - nauczyciel